Суперкубок УЕФА 2002 года — 27-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который состоялся 30 августа на стадионе «Луи II» (Монако). В нём встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2001/02 «Реал Мадрид» и победитель Кубка УЕФА 2001/02 «Фейеноорд». Победу со счётом 3:1 одержал испанский клуб.

Матч

Детали матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2001/2002
 Кубок УЕФА 2001/2002

Примечания 

Август 2002 года
2002
Футбол в Европе в 2002 году
Матчи ФК «Фейеноорд»
Международные соревнования по футболу в Монако
События 30 августа
Спорт в Испании в 2002 году
Спорт в Нидерландах в 2002 году
2000-е годы в Монако